Fläskgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fläskgrundet, Kimitoön, Åboland, 
 Fläskgrundet, Raseborg, Nyland,

Se även
Fläskgrund
Fläckgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar